Bouchon puede referirse a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Bouchon (restaurante), típico restaurante de la ciudad francesa de Lyon.
 Bouchon (Somme), comuna francesa de la Picardía.
 Bouchon (aperitivo), una receta de La Reunión.